Jan Sroczyński (1614–1696) – mieszczanin krakowski, fundator obiektów w Jerzmanowicach
 Jan Sroczyński (1889–1935) – major artylerii Wojska Polskiego, odznaczony Krzyżem Niepodległości i Krzyżem Walecznych (trzykrotnie)
 Jan Sroczyński (ur. 1898) – major kawalerii Wojska Polskiego, odznaczony Krzyżem Niepodległości i Krzyżem Walecznych
 Jan Władysław Sroczyński (1921–2005) – lekarz, profesor nauk medycznych, poseł na Sejm X kadencji

Przypisy